Hawaiʻi ponoʻī ist der Titel der heutigen Staatshymne des US-Bundesstaates Hawaii und war zuvor die hawaiische Nationalhymne.

Der Text wurde 1874 von König David Kalākaua verfasst, die Musik der Hymne wurde von seinem königlichen Kapellmeister Heinrich Berger komponiert und variiert die Melodie der preußischen Volkshymne Heil dir im Siegerkranz.

Hawaiʻi ponoʻī,

Siehe auch
 Liste der Nationalhymnen

Weblinks 
 http://www.huapala.org/Hawaii/Hawaii_Ponoi.html

Einzelnachweise 

Nationalhymne
Hawaii
Regionalhymne